Cal·lifont, filòsof grec 
 Cal·lifont de Samos, pintor grec